Француска је подељена на 342 округа. Окрузи су административне јединице које су мање од департмана (департмани се деле на округе), а мање јединице од округа су кантони (окрузи се деле на кантоне).

Списак округа